El término Guerra hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Conflicto 
 Guerra, conflicto bélico, el que puede subdividirse en diferentes casos tales como los que a continuación se indican:
 Guerra acorazada, conflicto con utilización de vehículos blindados de combate como un componente central de los métodos de guerra.
 Guerra aérea, conflicto con utilización importante de aviones militares y de otras máquinas voladoras en la guerra, incluyendo transporte militar de carga.
 Guerra ártica, término usado para describir un conflicto armado que tiene lugar con una meteorología excepcionalmente fría.
 Guerra asimétrica, conflicto violento donde existe una gran desproporción entre las fuerzas tanto militares como políticas de los bandos implicados.
 Guerra civil, cualquier confrontamiento bélico cuyos participantes no son en su mayoría fuerzas militares regulares.
 Guerra climática, conflicto originado por cambios climáticos que reducen el acceso a recursos.
 Guerra comercial, adopción por parte de uno o varios países de tarifas o barreras al comercio, con uno o varios países terceros.
 Guerra convencional, tipo de guerra que se realiza utilizando teorías, medios, estrategias y tácticas tradicionales, en el contexto de un conflicto armado entre dos o más estados abiertamente hostiles.
 Guerra de agresión, conflicto contemplado en el artículo 5.º del Estatuto de Roma, que crea y permite la participación de la Corte Penal Internacional.
 Guerra de cuarta generación, denominación dentro de la doctrina militar estadounidense, que comprende a la guerra de guerrillas.
 Guerra de desgaste, guerra en la cual el vencedor es el que resiste más en pie, dejando a los demás derrotados.
 Guerra de guerrillas, táctica militar de conflictos armados consistente en hostigar al enemigo en su propio terreno con destacamentos irregulares y mediante ataques rápidos y sorpresivos.
 Guerra de la información, conflicto con importante uso y manejo de información, con el objetivo de conseguir una ventaja competitiva sobre un oponente.
 Guerra de posición, forma de hacer la guerra, en la cual los ejércitos combatientes mantienen líneas estáticas de fortificaciones, cavadas en el suelo y enfrentadas una con otra.
 Guerra electrónica, consiste en una actividad tecnológica y electrónica, con el fin de determinar, explotar, reducit, y/o impedir, el uso hostil de los espectros de energía.
 Guerra Fría, el que se refiere al enfrentamiento que tuvo lugar durante el , desde 1945 (fin de la Segunda Guerra Mundial) hasta el fin de la URSS y la caída del comunismo, ocurridos entre 1989 (caída del Muro de Berlín) y 1991 (golpe de Estado en la URSS). 
 Guerra mundial, término utilizado para referirse a un conflicto bélico a gran escala, que involucra varias naciones de distintos continentes.
 Guerra naval, combate principalmente en los mares, océanos, o cualesquiera otros cuerpos grandes de agua, como ser grandes lagos y anchos ríos.
 Guerra nuclear, tipo de guerra que se lleva a cabo mediante el empleo de armas nucleares.
 Guerra química y bacteriológica, guerra en donde se usa las propiedades tóxicas de sustancias químicas y bacterianas, para matar, herir o incapacitar al enemigo.
 Guerra relámpago, nombre popular para una doctrina militar de ataque, que implica un bombardeo inicial importante.
 Guerra santa, guerra justificada por razones religiosas.
 Guerra subsidiaria, "proxy" o por poderes, la que se desarrolla cuando dos o más potencias utilizan a terceros como sustitutos, en vez de enfrentarse directamente.
 Guerra sucia, conflicto con utilización, por parte de un Gobierno, de métodos ilegítimos orientados a inducir miedo en una población civil determinada.
 Guerra terrestre, la que engloba tres tipos diferentes de unidades de combate: Infantería, Fuerzas acorazadas, y Artillería.

Lugares 
 Guerra (Texas), localidad de Texas, Estados Unidos.
 Teatro Guerra, situado en Lorca (Murcia) España.